Dyggve ist der Name von:
 einem schwedischen Sagenkönig aus dem Haus der Ynglinger in der nordischen Mythologie, siehe Schwedische Sagenkönige#Dyggve
 Ejnar Dyggve (1887–1961), dänischer Architekt, Klassischer Archäologe und Architekturtheoretiker